Полукарпово — название нескольких населённых пунктов:
 Полукарпово — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Полукарпово — деревня в Удомельском районе Тверской области.